Обсерватория Нихондайра — астрономическая обсерватория, основанная в 1967 году в Симидзу (Сидзуока, Япония). В честь обсерватории Нихондайра назван астероид (2880) Нихондайра, открытый  японским астрономом Цутому Сэки в обсерватории Гэйсэй.

Направления исследований 
 Поиск новых астероидов
 Астрометрия астероидов и комет

Основные достижения 
 Открыто 163 астероида.
 с 1967 по 2000 год опубликовано 7024 астрометрических измерения.

Известные сотрудники 
 Т. Урата
 М. Кидзава

Примечания

Ссылки 
 Список астероидов (в архивном файле указаны обсерватории-первооткрыватели)

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Поиск всех астрометрических наблюдений обсерватории в базе данных MPC

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Nihondaira Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Японии
Появились в 1967 году в Японии
Здания и сооружения префектуры Сидзуока
Здания и сооружения, построенные в 1967 году
1967 год в науке